Chollet ist der Familienname folgender Personen:

 Fanny Chollet (* 1991), Schweizer Berufsoffizierin
 Louis Chollet (1815–1851), französischer Komponist und Organist
 Marcel de Chollet (1855–1924), schweizerisch-französischer Maler der Belle Époque
 Mona Chollet (* 1973), Schweizer Journalistin und Autorin